Села:
 Кислівка — Київська область, Таращанський район
 Кислівка — Харківська область, Куп'янський район